Asc, ascós, en grec askos, vas grec de terrissa, baix, amb la part superior freqüentment convexa, un broc en un extrem i una nansa superior
 Asc (micologia), òrgan de reproducció que produeix espores endògenes i que és característic dels ascomicets
 Acrònims:
 ASC  système d'alimentation sans coupure o sistema d'alimentació ininterrompuda
 ASC Games, companyia publicadora de videojocs fundada el 1992 
 ASC Société Nationale Industrielle et Minière, club de futbol de Mauritània